Ру́кайняй (, ) — деревня в Вильнюсском райoне Литвы, к югу-востоку от Вильнюса. Цетр староства и сянюнайтии.

История 
Деревня впервые упомянается в 1435 году. В 1538 году построен деревянный костел, прототип нынешнего каменного. Деревня пострадала во время нашествия Наполеона на Россию. Настоятелем храма был известный государственный и религиозный деятель Павел Ксаверий Бжостовский. Он умер в Рукойни. В 1838 году в Рукойни был схвачен революционер Шимон Конарский. После польского восстания 1863—1864 годов костел стал православной церковью. В 1909 году храм был передан католикам.

В советское время был центральным колхозным поселком. В 2014 году на здании храма была поставлена памятная доска П. К. Бжостовскому.

Жители

Знаменитые люди 
 Tadeusz Wasąg (1926—2021) — химик
 Павел Ксаверий Бжостовский (1739—1827) — государственный и религиозный деятель Великого княжества литовского

Примечания 

Населённые пункты Вильнюсского района